21. Mistrzostwa Świata w Podnoszeniu Ciężarów, które odbyły się w Tallinie w dniach 29 - 30 kwietnia 1922. W tabeli medalowej tryumfowali Estończycy. Udział wzięło 33 zawodników.

Rezultaty

Tabela medalowa

Linki zewnętrzne 
Rezultaty zawodów na Sport-komplett.de

Mistrzostwa świata w podnoszeniu ciężarów
1922 w sporcie